Pea Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Pea Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Pea Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Pea Creek (Idaho), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Pea Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Pea Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas